Jaded:
 Jaded — песня группы Aerosmith (2000).
 Jaded — песня группы Green Day (1995).
 Jaded — песня британского дуэта Disclosure (2015).
 Jaded — альбом группы To/Die/For (2003).